Александр Ямщиков:
 Ямщиков, Александр Александрович (1843—1903) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Ямщиков, Александр Васильевич (1923—1987) — Герой Советского Союза.